Cumming steht für: 

 Clan Cumming, schottischer Clan

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cumming (Georgia)
 Cumming (Iowa)
 Cumming Township (Michigan)

Familiennamen folgender Personen:
 Adelaide Hawley Cumming (geborene Dieta Adelaide Fish; 1905–1998), US-amerikanische Moderatorin und Schauspielerin
 Alan Cumming (* 1965), britischer Schauspieler
 Allan Cumming (* 1996), südafrikanischer Leichtathlet
 Alexander Cumming (um 1733–1814), britischer Mechaniker, Uhrmacher und Erfinder

 Andrew Cumming (* um 1982), schottischer Filmregisseur
 Arthur Cumming (1889–1914), britischer Eiskunstläufer
 Charles Cumming (* 1971), britischer Autor
 Christopher Cumming (* 1970), kanadischer Automobilrennfahrer
 Constance Gordon-Cumming (1837–1924), schottische Reiseschriftstellerin und Malerin
 Dorothy Cumming (1894–1983), australisch-amerikanische Schauspielerin
 Emma Cumming (* 1998), neuseeländische Radsportlerin
 Francis Hovell-Thurlow-Cumming-Bruce, 8. Baron Thurlow (1912–2013), britischer Adliger und Diplomat
 Henry James Cumming (1852–?), russischer Maler und Zeichner britischer Herkunft

 Jessica Cumming (* 1983), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Laura Cumming (* 1961), britische Journalistin und Kunstkritikerin 
 Mansfield Smith-Cumming (1859–1923), britischer Offizier und Geheimdienstmitarbeiter
 Marga Cumming (* 1998), südafrikanische Leichtathletin
 Roualeyn Hovell-Thurlow-Cumming-Bruce, 9. Baron Thurlow (* 1952), britischer Peer und Politiker
 Thomas W. Cumming († 1855), US-amerikanischer Politiker
 William Cumming (1724–1797), US-amerikanischer Politiker
 William Skeoch Cumming (1864–1929), schottischer Militär- und Porträtmaler und Kriegsfotograf

im NRHP gelistete Objekte:

 Cumming Bandstand, in Forsyth, Georgia, ID-Nr. 02000658
 Cumming Cemetery, in Cumming, Georgia, ID-Nr. 05000428
 Cumming Public School-Cumming High School, in Cumming, Georgia, ID-Nr. 00000107
 Cumming-Parker House, in Esopus, New York, ID-Nr. 10000014

Siehe auch:

 Cumming & Company, britischer Hersteller von Automobilen
 Mount Cumming, Vulkan im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Cummings